El término Facultad de Ciencias Médicas puede referirse:

En Argentina
 a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires
 a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba;
 a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata;
 a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario

En Cuba

 a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Habana;

En Guatemala
 a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala;

En Honduras
 a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras;

En Paraguay
 a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción.